Thomas Leighton  peut faire référence à :
Thomas M. Leighton, homme politique américain
Thomas Leighton (gouverneur), gouverneur de Guernesey au

Articles connexes 
 Tom Leighton